James Thompson peut désigner :
 James R. Thompson (1936-1920), un avocat et homme politique américain ;
 James Thompson, un combattant britannique de combat libre ;
 James Thompson, un pilote de course anglais ayant remporté par 2 fois le BTCC ;
 James Thompson, un nageur de compétition canadien ayant participé aux Jeux olympiques d'été de 1928 à Amsterdam ;
 James Thompson, un rameur sud-africain champion olympique d'aviron en 2012.